Palisade vagy Palisades:

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Palisade (Colorado)
 Palisade (Minnesota)
 Palisade (Nebraska)
 Palisade (Nevada)
 Palisades (New York)
 Palisades (Washington)
 The Palisades, Washington főváros kerülete

 Kanada
 Palisade (Saskatchewan)

Egyéb 
 Palisades, New Jersey-állambeli post-hardcore együttes